Ústavy marxismu-leninismu byly výzkumné instituce v bývalých socialistických zemích včetně komunistického Československa.
 Ústav marxismu-leninismu při ÚV KSČ (Praha)
 Ústav marxismu-leninismu ÚV KSS (Bratislava)
 Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy (Karlova universita)
 Ústav marxismu-leninismu při ÚV KSSS (Moskva)
 Ústav marxismu-leninismu při ÚV SED (Sjednocená socialistická strana Německa)

Marxismus